

Niemcy 
1 gmina:
 Krüzen – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Herzogtum Lauenburg

Osoby 
 Hendrie Krüzen – holenderski piłkarz